Vengi ist

eine Alternativbezeichnung für das afrikanische Volk der Babungo sowie deren Sprache, siehe Babungo (Volk) und Babungo (Sprache)

eine historische Stadt in Indien, siehe Vengi (Indien)